Varbergs BoIS FC är en professionell svensk fotbollsklubb i Varbergs kommun, Hallands län under huvudorganisationen Varbergs BoIS. Klubben grundades 1925. Hemmaarena är Varberg Energi Arena, klubbdräkten har grön/svartrandig tröja och svarta byxor.

Herrlaget spelade efter två raka seriesegrar 2010-11 i Superettan från 2012. Klubben gick upp i Allsvenskan 2019 efter att ha slutat två i Superettan. Året efter i Allsvenskan 2020 slutade laget på en 11:e plats med 37 inspelade poäng. 2021 slutade Varbergs BoIS på en 10:e plats med 37 poäng. I Allsvenskan 2022 slutade Varbergs BoIS på en 14:e plats och tvingades kvala sig kvar i Allsvenskan. Kvalet spelades mot Östers IF i ett dubbelmöte där Varbergs BoIS gick segrande ur matchserien med 4-2. 

Klubben bedriver sedan länge pojkfotboll och från hösten 2008 även flickfotboll.

Placering senaste säsonger

Spelare

Spelartruppen

Utlånade spelare

Noterbara spelare 
  Kevin Walker
  Robert Walker
  Modou Barrow

Spelarstatistik

Topp 10 spelare med flest allsvenska matcher 
Spelarna som gjort flest allsvenska matcher för Varbergs BoIS FC.

Spelare i fet stil är fortfarande i Varbergs BoIS FC.

Senast uppdaterad 28 februari 2022

Topp 10 spelare med flest allsvenska mål 
Spelarna som gjort flest allsvenska mål för Varbergs BoIS FC.

Spelare i fet stil är fortfarande i Varbergs BoIS FC.

Senast uppdaterad 28 februari 2022

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Sportklubbar i Varbergs kommun
Fotbollsklubbar i Sverige
Sport i Varberg